Про́хоровская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Прохоровская улица — улица в Волоколамске Московской области
 Прохоровская улица - улица в г. Городце Нижегородской области. Названа в честь мастера-иконописца старца Прохора, наставника Андрея Рублёва.

Украина 
 Прохоровская улица — улица в Донецке
 Прохоровская улица — улица в Одессе

См. также 
 Улица Прохорова
 Прохоровский переулок